Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Hove :

Belgique 
 Gare de Hove (Belgique)

Norvège 
 Gare de Hove (Norvège)

Royaume-Uni 
 Gare de Hove (Royaume-Uni)

Hove